El término Qadesh (Kadesh, Kades o Qades) puede hacer referencia a:

 Qadesh (Kadesh o Quidsa), una ciudad del Canaán.
 La batalla de Qadesh, librada cerca de la ciudad de Qadesh, en el siglo XIII a. C, entre Ramsés II y Muwatalli II.
 El tratado de Qadesh, firmado unos años después de dicha batalla entre Ramsés II y el rey Hattusili III.
 Qadesh (Kadesh, Qatesh, Qadeshet, Qetesh, Qudshu, o Quodesh), una diosa del Antiguo Egipto de origen sirio.